Příjmení Nedvídek nosí více významných osobností:

 Emílie Nedvídková (1851–1874) – první manželka českého básníka Josefa Václava Sládka
 Jan Nedvídek (1843–1891) – rakouský podnikatel a politik české národnosti z Čech
 Jiří Nedvídek (* 1931) – český fotbalista, záložník a útočník a fotbalový trenér
 Lukáš Nedvídek (* 1994) – český lední hokejista hrající na postu středního útočníka a bývalý mládežnický reprezentant